

Toponyme 

 Viterbo
 Province de Viterbo
 Université Viterbo
 
 Viterbo (Caldas)

Patronyme 

 Antonio di Viterbo
 Claude Viterbo
 Egidio da Viterbo
 Francesco d'Antonio da Viterbo
 Giacomo da Viterbo
 Ilario da Viterbo
 Lorenzo da Viterbo
 Patricia Viterbo
 Pier Francesco da Viterbo